Amerikai Egyesült államok
 Renton (Washington)

 Egyesült Királyság
 Renton (West Dunbartonshire), Skócia

 Kanada
 Renton (Ontario)